35-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 35-й меридиан восточной долготы
 35-й меридиан западной долготы

См. также 
 35-я параллель северной широты
 35-я параллель южной широты